Cordan ist der Familienname folgender Personen:

 Dietmar Cordan (* 1941), deutscher Opernsänger (Tenor)
 Wolfgang Cordan (1909–1966), deutscher Schriftsteller